Villi – cognome italiano
 Villi intestinali – piccole sporgenze della parete dell'intestino
 Villi coriali – porzione embrionale della placenta
 Veela – creature fatate femminili della mitologia slava
 Le Villi – opera lirica di Giacomo Puccini